Села:
 Братениця — Сумська область, Великописарівський район
 Братениця — Харківська область, Богодухівський район

Річка:
 Братениця — річка в Україні, в межах Золочівського, Богодухівського районів Харківської області та Великописарівський району Сумської області. Ліва притока Ворскли (басейн Дніпра).